Ghajini (film 2005)
 Ghajini (film 2008)